

Cinema 
 Passion – film del 1917 diretto da Richard Ridgely
Madame DuBarry (titolo inglese Passion) – film del 1919 diretto da Ernst Lubitsch
 Tragica passione (Passion) – film del 1951 diretto da Georges Lampin
 Il cavaliere implacabile (Passion) – film del 1954 diretto da Allan Dwan
 Passion – film del 1982 diretto da Jean-Luc Godard
 Passion – film del 1991 diretto da Will Mackenzie
 Passion – film del 1996 diretto da James Lapine
 Passion – film del 1999 diretto da Peter Duncan
 Passion – film del 2012 diretto da Brian De Palma

Fumetti 
 Passion – fumetto del 2004

Letteratura 
 Passion – romanzo di Lauren Kate del 2011

Musica 
 Passion – singolo di Rod Stewart del 1980
 Passion – singolo delle Flirts del 1982
 Passion – album di Jennifer Rush del 1988
 Passion: Music for The Last Temptation of Christ – album di Peter Gabriel del 1989
 Passion – album di Peter Kuhlmann e Jürgen Rehberg del 1993
 Passion – album di Regina Belle del 1993
 Passion – album di Murray Head del 2002
 Passion – singolo di Utada Hikaru del 2005
 Passion – album di Geri Halliwell del 2005
 Passion – album di In-Grid del 2009
 Passion – album degli Anaal Nathrakh del 2011
 Passion – singolo di Andrea e Otilia del 2015

Teatro 
 Passion – musical di Stephen Sondheim del 1994

Pagine correlate 
 Passione
 Passioni
 The Passion

Altri progetti